Pacha – divinità etrusca
 Pacha – piatto di origine persiana
 Pacha – azienda spagnola
 Augustin Pacha – vescovo cattolico rumeno